Karl Wiebel ist der Name folgender Personen:

* Karl Wiebel (Naturforscher) (1808–1888), deutscher Lehrer und Naturforscher
 Karl Wiebel (Politiker, 1866) (1866–1921), deutscher Arzt und Politiker (DNVP)
 Karl Wiebel (Politiker, 1908) (1908–1985), deutscher Jurist, Politiker und Bürgermeister